Platydoris är ett släkte av snäckor. Platydoris ingår i familjen Platydorididae.

Platydoris är enda släktet i familjen Platydorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Platydoris